Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2006 se konalo ve dnech 14. a 15. ledna 2006 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Jednalo se o 17. společné mistrovství Evropy a celkově o 31. evropský ženský šampionát a 100. mistrovství Evropy pro muže. Z předchozího šampionátu obhajovali tituly Nizozemec Jochem Uytdehaage a Němka Anni Friesingerová.

V Hamaru zvítězili Ital Enrico Fabris, pro něhož to byl první evropský titul v kariéře, a Němka Claudia Pechsteinová (druhé evropské zlato).

Z českých závodníků na evropském šampionátu startovali Martina Sáblíková a Miroslav Vtípil.

Muži 
Mužského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 33 závodníků z následujících zemí: Nizozemsko (4), Norsko (4), Itálie (3), Německo (3), Rusko (3), Belgie (2), Finsko (2), Polsko (2), Švédsko (2), Bělorusko (1), Česko (1), Dánsko (1), Francie (1), Rakousko (1), Rumunsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).

Ženy 
Ženského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 27 závodnic z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Norsko (3), Rusko (3), Polsko (2), Rumunsko (2), Švédsko (2), Bělorusko (1), Česko (1), Dánsko (1), Itálie (1), Maďarsko (1), Rakousko (1), Ukrajina (1).

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství Evropy 2006, isuresults.eu

2006
Rychlobruslení v roce 2006
Rychlobruslení v Norsku
Sport v Hamaru
Sport v Norsku v roce 2006
Sport v Evropě v roce 2006